HMAS Warramunga je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Warramunga (I44)
 HMAS Warramunga (FFH 152)

Warramunga